Thalassiodracon (букв. "морской дракон")  — род вымерших морских рептилий плезиозавров из семейства плиозавридов, обитавших в водоёмах на территории современной Европы.

История изучения 

Несколько окаменевших скелетов, принадлежавших особям данного рода, были обнаружены коллекционером окаменелостей Томасом Хокинсом в графстве Сомерсет, Англия в 1838 году. Впоследствии палеонтолог Ричард Оуэн дал название роду и единственному виду - Thalassiodracon hawkinsi. Родовое имя Thalassiodracon означает "морской дракон", а видовое hawkinsi дано в честь Томаса Хокинса.

Особенности строения 

Талассиодракон был небольшим плезиозавром и достигал в длину от полутора до двух метров. Его череп был относительно крупным по отношению к размерам тела, а шея, наоборот, более короткой по сравнению с собственно плезиозавром. При этом череп был необычно коротким, а зубы - длинными. Глазницы были крупными и имели склеротикальные кольца. Как и у всех плезиозавров, конечности данного ящера представляли собой ласты, подходящие для перемещения в воде.

Компьютерная томография черепа, а также обследование других особей, позволили учёным получить новые данные о строении. У талассиодракона имелся дорсомедиальный гребень на межчелюстной кости, сквамозная шишка, четыре предчелюстных зуба и гетеродонтный верхнечелюстной зубной ряд.

Классификация 

Изначально талассиодракон был отнесён к роду Plesiosaurus. В отдельный род он был выделен несколько лет спустя после тщательного изучения костей черепа. Талассиодракон считается одним из древнейших плезиозавров, а возможно даже, предком группы Pliosauroidea.

Данная кладограмма от 2011 года показывает расположение рода относительно других ящеров.

</div>

Примечания 

Плезиозавры
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном